Příjmení Foerster nebo Förster nese více osob:

Členové hudební rodiny Försterů 
 Anton Foerster (skladatel) (1837–1926), hudební skladatel a pedagog
 Anton Foerster (virtuos) (1867–1915), klavírní virtuos a pedagog
 Josef Förster (1804–1892), kantor a skladatel
 Josef Förster ml. (1833–1907), varhaník a učitel hudby
 Josef Bohuslav Foerster (1859–1951), hudební skladatel a pedagog
 Karel Förster (1855–1921), varhaník a regenschori
 Karel Foerster (1896–1949), pedagog a učitel hry na klavír
 Viktor Foerster (1867–1915), malíř a mozaikář

Další osoby téhož příjmení 
 Bernhard Förster (1843–1889), německý učitel, antisemita
 Emil von Förster (1838–1909), rakouský architekt
 Friedrich Wilhelm Foerster (1869–1966), německý filosof
 Heiko Mathias Förster (* 1966), německý dirigent
 Charles Förster (1860–1925), slovenský klavírista a skladatel
 Christoph Förster (1693–1745), německý hudební skladatel
 Jindřich Förster (1799–1881), biskup ve Vratislavi
 Karlheinz Förster (* 1958), německý fotbalista
 Kaspar Förster (1616–1673), německý zpěvák a hudební skladatel
 Ludwig Förster (1797–1863), vídeňský architekt, urbanista a stavitel
 Martin Förster (* 1966), československý sáňkař
 Wendelin Förster (alternativně Wendelin Foerster; 1844–1915), česko-německý filolog
 Wilhelm Foerster (1832–1921), německý astronom

Jiné významy 
 August Förster (firma), významná značka klavírů

Německá příjmení